Osoby o tym nazwisku:
 Carlota Gooden – panamska lekkoatletka
 Drew Gooden – amerykański koszykarz